Пикалёвский район — административно-территориальная единица в составе Ленинградской области, существовавшая в 1927—1932 годах.

Административный центр — посёлок Пикалёво.

Площадь территории — 1720 км². Население — 17 524 человека (в 1926 году).

Образование района 
Пикалёвский район образован одновременно с Ленинградской областью 1 августа 1927 года. В состав района были включены следующие административные единицы одновременно упразднённого Тихвинского уезда Череповецкой губернии:

 из Анисимовской волости — 9 сельсоветов (кроме селений Смердомицы и Заозерье Смердомского сельсовета, переданных в состав Минецкого района Боровичского округа);
 из Пикалёвской волости — 7 сельсоветов (без Чевакинского и части Михалёвского сельсоветов, переданных в Череповецкий округ);
 
Первоначально Пикалёвский район был включён в состав Ленинградского округа. После ликвидации округов (постановление ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года) район был подчинён непосредственно областным органам.

Административное деление 

На момент образования район состоял из 15 сельсоветов. После укрупнения 1928 года число их уменьшилось до 10:
 Анисимовский
 Дмитриевский
 Михайловский
 Никульский
 Новодеревенский
 Окуловский
 Самойловский
 Сенновский
 Стругский
 Труфановский

Упразднение района 
Район был упразднён постановлением Президиума ВЦИК от 1 января 1932 года. Территория района была распределена следующим образом:
 в Ефимовский район — Труфановский, Окуловский, Самойловский, Михайловский, Анисимовский сельсоветы;
 в Тихвинский район — Сенновский, Новодеревенский сельсоветы;
 в Капшинский район — Никульский сельсовет;
 в Хвойнинский район — Стругский сельсовет;
 в Дрегельский район — Дмитровский сельсовет.
В настоящее время большая часть территории Пикалёвского района входит в состав Бокситогорского района.

Примечания

Ссылки 
 Административные преобразования в Ленинградской области

Упразднённые районы Ленинградской области